Антиподера (, от , род. пад. ποδος — нога, αντι — против) кривой — кривая, для которой данная кривая является подерой.

Примеры 
Парабола — антиподера прямой.

Уравнения 
Для параметрически заданной плоской кривой антиподера относительно начала координат определяется следующими уравнениями:

 ,

Ссылки 
 

Кривые